Fortescue (Missouri), een plaats in Missouri, Amerika
 Fortescue (rivier), een rivier in West-Australië